Municipio de Tinicum puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tinicum (condado de Bucks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bucks.
 Municipio de Tinicum (condado de Delaware, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Delaware.